

Localités

Canada 
 Belleville (Ontario)
 Belleville (Nouvelle-Écosse)

Côte d'Ivoire 
 Belleville (Zoukougbeu)

États-Unis 
Aux États-Unis, les lieux suivants se nomment Belleville :

 Belleville (Arkansas)
 Belleville (Illinois)
 Belleville (Kansas)
 Belleville (Michigan)
 Belleville (New Jersey)
 Belleville, census-designated place du comté de Jefferson (État de New York)
 Belleville (Pennsylvanie)
 Belleville (Virginie-Occidentale)
 Belleville (Wisconsin)

France

Communes 
 En France, seize communes portent le nom de Belleville :
 Belleville (Meurthe-et-Moselle)
 Belleville, devenue commune déléguée en 2019 (Rhône)
 Belleville (Deux-Sèvres)
 Belleville-en-Beaujolais (Rhône)
 Belleville-en-Caux (Seine-Maritime)
 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar (Ardennes)
 Belleville-sur-Loire (Cher)
 Belleville-sur-Mer (Seine-Maritime)
 Belleville-sur-Meuse (Meuse)
 Belleville-sur-Vie, devenue commune déléguée en 2016 (Vendée)
 Le Plessis-Belleville (Oise)
 Les Belleville (Savoie)
 Prunay-Belleville (Aube)
 Saint-Jean-de-Belleville, devenue commune déléguée en 2019 (Savoie)
 Saint-Martin-de-Belleville, devenue commune déléguée en 2016 (Savoie)
 Saint-Pierre-de-Belleville (Savoie)

À Paris 
 Belleville est également une commune de l'ancien département de la Seine, annexée par Paris en 1860
 Belleville désigne aujourd'hui un des quatre quartiers administratifs du  de Paris ; on désigne aussi certains quartiers ou rues des 10 et 11 ou  de Paris sous le nom de Belleville
 Le boulevard de Belleville marque la limite de la commune de Belleville annexée en 1860 au Paris de l'époque
 La rue de Belleville constitue le centre du quartier de Belleville
 La station Belleville du métro parisien, située dans le quartier du même nom

Personnalités 

 Laure Belleville est Miss France 1996.
 Jeanne de Belleville (vers 1300-1359), corsaire française
 Henri Legrand, dit Belleville, dit Turlupin (1587-1637) comédien français
 Frederic De Belleville (1855-1923), acteur américain né à Liège
 Julien Belleville (1823-1896), ingénieur français
 Maxime Belleville (1981-2011), sauteur à ski et alpiniste français

Titres 

 Nashville ou Belleville est le titre d'une chanson du chanteur français Eddy Mitchell (1984)
 Les Triplettes de Belleville, film d'animation de Sylvain Chomet (2003)
 Belleville Story, téléfilm dramatique d'Arnaud Malherbe (2009)
 Belleville Tokyo, un film français réalisé par Élise Girard, sorti en 2011

Divers 
 Delaunay-Belleville, ancien fabricant automobile français
 Les rondelles Belleville, souvent utilisées comme ressorts
 C'est déjà ça, chanson d'Alain Souchon, qui met Belleville en scène
 
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France